Roodhemden (Italië), het vrijwilligersleger waarmee Garibaldi Italië verenigde
 Roodhemden (Mexico), Mexicaanse socialistische paramilitairen uit de jaren 30
 Roodhemden (Verenigde Staten), supporters van Wade Hampton in de jaren 1870 in het Amerikaanse South Carolina
 Roodhemden (Thailand), aanhangers van de verdreven premier Thaksin Shinawatra

Zie ook 
 Roodhemd (doorverwijspagina)